В области численного анализа число обусловленности функции по отношению к аргументу измеряет,
насколько может измениться значение функции при небольшом изменении аргумента. Данный параметр отражает, насколько чувствительна функция к изменениям или ошибкам на входе и насколько ошибка на выходе является результатом ошибки на входе.
Очень часто решается обратная задача — зная , найти , для которой должно использоваться число обусловленности (локальной) обратной задачи.
В линейной регрессии число обусловленности может использоваться в качестве диагностики для мультиколлинеарности.

Число обусловленности является приложением производной и формально определяется как
значение асимптотического относительного изменения наихудшего случая на выходе для относительного изменения на входе.
 
 
  при малых 
где  — норма или метрика соответственно в пространстве аргументов или значений.

Число обусловленности часто применяется к вопросам линейной алгебры, и в этом случае производная прямолинейна,
но ошибка может быть во многих разных направлениях и, таким образом, вычисляется из геометрии матрицы.
В более общем смысле число обусловленности может быть определено для нелинейных функций от нескольких переменных.

Говорят, что проблема с низким числом обусловленности является хорошо обусловленной,
в то время как проблема с большим числом обусловленности считается плохо обусловленной.
Число обусловленности является свойством проблемы.
Вместе с проблемой можно использовать любое количество алгоритмов, которые можно использовать для решения проблемы, то есть для вычисления решения.
Некоторые алгоритмы имеют свойство, называемое обратной устойчивостью.
В целом, можно ожидать, что обратно устойчивый алгоритм стабильно решит хорошо обусловленные проблемы.
В учебниках по численному анализу приведены формулы для чисел обусловленности задач и определены известные обратно устойчивые алгоритмы.

Как правило, если число обусловленности , то вы можете потерять до k цифр точности сверх того,
что будет потеряно для числового значения из-за потери точности из арифметических методов.

Однако число обусловленности не дает точного значения максимальной погрешности, которая может возникнуть в алгоритме.
Обычно это просто ограничивает его оценкой (чье вычисленное значение зависит от выбора нормы для измерения погрешности).

Число обусловленности для линейных уравнений 
Пусть задан ограниченный обратимый линейный оператор .

Рассмотрим линейное уравнение
 ,
где  — линейный оператор,  — вектор,  — искомый вектор (переменная уравнения). Допустим, уравнение решается с погрешностью на входных данных .
Отношение относительных ошибок аргумента  и решения  равно
 

Тогда число обусловленности  характеризует, насколько велика будет погрешность решения при произвольных ненулевых  и .
 

Такое же определение дается для любой операторной нормы (то есть определение зависит от выбора нормы):
 .
Если оператор  не ограничен, то числом обусловленности оператора  обычно считают .

С числом обусловленности связано множество утверждений и оценок теории вычислительной математики.

Если число обусловленности оператора  мало́, то оператор называется хорошо обусловленным. Если же число обусловленности велико, то оператор называется плохо обусловленным.
Таким образом, чем меньше , тем «лучше», то есть тем меньше погрешности решения будут относительно погрешностей в условии. Учитывая, что , то наилучшим числом обусловленности является 1.

Пример 
Дана система двух линейных уравнений:

Решением является пара чисел 

«Возмутим» правую часть первого уравнения на 0,01 (вместо 11 напишем 11,01) и получим новую, «возмущённую» систему, решением которой является пара чисел {11,01; 0,00}, сильно отличающаяся от решения невозмущённой системы. Здесь изменение значения одного параметра меньше чем на 
привело к относительно сильному возмущению решения.

Некоторые теоремы, связанные с числом обусловленности

Оценка относительной погрешности при замене уравнения близким 
Рассмотрим два линейных уравнения:

  — «основное» уравнение.
  — «близкое» к нему.

Пусть  — линейный ограниченный обратимый оператор, действующий из полного пространства .

Пусть операторы  также ограничены, и .

Пусть  — решение уравнения (1),  — решение уравнения (2).

 Тогда

Примечания 

Вычислительная математика